Aryna Sabalenka era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Luksika Kumkhum ha sconfitto Irina Khromacheva col punteggio di 1–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Dalila Jakupović (semifinale)
  Sachia Vickery (primo turno, ritirata)
  Olga Danilović (primo turno)

  Luksika Kumkhum (campionessa)
  Margarita Gasparyan (semifinale)
  Zhu Lin (primo turno)
  Nao Hibino (secondo turno)

Qualificate 

  Hiroko Kuwata (primo turno)
  Tereza Martincová (primo turno)

  Urszula Radwańska (secondo turno)
  Pranjala Yadlapalli (primo turno)

Lucky loser 

  Sofia Shapatava (primo turno)

Wildcard 

  Rutuja Bhosale (primo turno)
  Sabine Lisicki (primo turno)

  Ng Kwan-yau (primo turno)
  Karman Thandi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

L&T Mumbai Open 2018